Palinuro steht für:

 Palinuro (Centola), Ortsteil von Centola in der italienischen Region Kampanien
 Palinuro, die Regia Marina nutzte das jugoslawische Segelschulschiff Vila Velebita 1941 bis 1943 unter diesem Namen
 Palinuro (A 5311), Segelschulschiff der italienischen Marine
 Palinuro (Vulkan), Unterwasservulkan im Tyrrhenischen Meer

Palinuro ist der Familienname folgender Personen:
 Massimiliano Palinuro (* 1974), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Istanbul